Okręty US Navy o nazwie USS  "Underwriter":
 Pierwszy USS "Underwriter" był parowcem nabytym przez marynarkę 23 sierpnia 1861.
 Drugi USS "Underwriter" był holownikiem, który był w służbie przed i w czasie I wojny światowej.

Underwriter